Peschko ist der Familienname von:

 Andrij Peschko (* 1972), ukrainischer Weihbischof von Krateia und Bischof von London 
 Sebastian Peschko (1909–1987), deutscher Pianist

Siehe auch: 
Pesko
Peschkow